Tha Sae (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chumphon, Thailanda, cu o populație de 76.947 de locuitori și o suprafață de 1.485,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 115 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Chumphon